Tomasini ist der Familienname folgender Personen:

 Ernesto Tomasini (* 1968), italienischer Schauspieler, Autor und Sänger
 Fabienne Tomasini (* 1997), österreichische Handballspielerin
 Friederike Tomasini (1810–1886), deutsche Sängerin
 George Tomasini (1909–1964), US-amerikanischer Film-Editor
 Giacomo Filippo Tomasini (1595–1655), italienischer Bischof, Schriftsteller, Historiker und Gelehrter
 Luigi Tomasini (1741–1808), klassischer Violinist und Komponist